

Geografia 
 Selke-Aue – comune tedesco nel land della Sassonia-Anhalt
 Selke – affluente di destra e sud-est del Bode in Sassonia-Anhalt

Persone 
 Davie Selke – calciatore tedesco di origini ceche ed etiopi, attaccante
 Sebastian Selke – calciatore e allenatore di calcio tedesco, portiere

Altro 
 Frank J. Selke Trophy – premio istituito dalla National Hockey League